Schibli ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Abū Bakr asch-Schiblī (861–946), Sufi (islamischer Mystiker)
 Emil Schibli (1891–1958), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Barbara Schibli (* 1975), Schweizer Schriftstellerin und Gymnasiallehrerin
 Ernst Schibli (* 1952), Schweizer Politiker (SVP)
 Gisela Schibli (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin
 Sigfried Schibli (* 1951), schweizerischer Musikpublizist und Autor 

Siehe auch:

 Shibli